Джордж На́йтли () — вымышленный персонаж, герой романа Джейн Остин «Эмма», фигурирующий во всех экранизациях этой книги.

Характеристика 
Джордж Найтли в романе Остин — мужчина лет тридцати семи, владелец поместья Донуэлл, сосед и свойственник Эммы Вудхаус (его брат женат на сестре Эммы). Это единственный герой романа, который позволяет себе критиковать заглавную героиню — в частности, за её стремление устраивать чужие браки. Найтли остаётся очень недоволен Эммой, когда та убеждает свою подругу Гарриет Смит отвергнуть предложение фермера Роберта Мартина; он критикует Фрэнка Черчилля (в том числе и потому, что ревнует к нему Эмму). В конце книги Найтли и Эмма понимают, что любят друг друга.

В кино 
Джордж Найтли появляется во всех многочисленных экранизациях романа.

 Фильм 1948 года — Ральф Майкл;
 телесериал 1960 года — Пол Дэнман;
 телесериал 1972 года — Джон Карсон;
 фильм 1996 года — Джереми Нортэм;
 телефильм 1996 года — Марк Стронг;
 телесериал 2009 года — Джонни Ли Миллер;
 фильм 2020 года — Джонни Флинн.

Примечания 

Джейн Остин
Литературные герои